Tokyo Tapes () — первый концертный альбом немецкой хеви-метал-группы Scorpions и шестой по счёту в их карьере, выпуск которого состоялся в мае 1978 года в Европе, а в США в феврале 1979 года. Tokyo Tapes получил статус золотого диска во Франции.

История создания 
В 1978 году Scorpions совершили турне в поддержку данного альбома по Японии. Выступление Scorpions было тепло встречено японскими поклонниками группы. Scorpions были признаны суперзвёздами. В 1978 году, после окончания турне по Японии, соло-гитарист Ульрих Рот ушёл из группы. Завершением совместного творческого пути Scorpions и их ведущего гитариста Ульриха Рота стал альбом Tokyo Tapes. Эта запись по сей день высоко ценится коллекционерами во всём мире.

В альбом вошла народная японская песня в обработке Scorpions — «Kojo no tsuki». Известно, что эта песня была написана под впечатлением от руин замка Okajyo, построенного в 1185 году.

Детали издания 
В 2015 году альбом был переиздан в рамках серии 50th Anniversary; в качестве бонусов вошли фрагменты выступления с концерта 24 апреля.

Список композиций

Диск 1 
 «All Night Long» — 3:44
 «Pictured Life» — 3:12
 «Backstage Queen» — 3:44
 «Polar Nights» — 6:43
 «In Trance» — 5:25
 «We’ll Burn the Sky» — 8:07
 «Suspender Love» — 3:38
 «In Search of the Peace of Mind» — 3:02
 «Fly to the Rainbow» — 9:39

Диск 2 
 «He’s a Woman, She’s a Man» — 5:22
 «Speedy’s Coming» — 3:40
 «Top of the Bill» — 6:45
 «Hound Dog» — 1:14
 «Long Tall Sally» — 2:50
 «Steamrock Fever» — 3:41
 «Dark Lady» — 4:18
 «Kojo no tsuki» — 3:35
 «Robot Man» — 5:47

Участники записи 
 Клаус Майне — вокал
 Рудольф Шенкер — ритм-гитара, бэк-вокал
 Ульрих Рот — соло-гитара, вокал на «Polar Nights» и «Dark Lady»
 Франсис Бухгольц — бас-гитара
 Герман Раребелл — ударные

Примечания

Ссылки 
 Tokyo Tapes на официальном сайте группы
 Российский фан-клуб

Концертные альбомы Scorpions
Концертные альбомы 1978 года
Концертные альбомы EMI Records
Концертные альбомы RCA Records
Рок-альбомы
Альбомы на английском языке